Schwarzwaldmädel – film del 1920 diretto da Arthur Wellin
Schwarzwaldmädel – film del 1929 diretto da Victor Janson
Schwarzwaldmädel – film del 1933 diretto da Georg Zoch
Schwarzwaldmädel – film del 1950 diretto da Hans Deppe
Schwarzwaldmädel – film tv del 1973 diretto da Wolfgang Liebeneiner